Plaats in Indonesië

 Kebagusan (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kebagusan (Gedong Tataan), plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung, Indonesië
 Kebagusan (Pasar Minggu), plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.